Ри́зах Ме́шкович (; 10 августа 1947, Тузла, ФНРЮ) — югославский футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 
Ризах Мешкович дебютировал в «Слободе» из своего родного города Тузлы когда ему было лишь 17 лет. Мешкович практически сразу стал основным голкипером своего клуба, который тогда выступал ещё во второй лиге Югославии. В первую лигу клуб вышел лишь в сезоне 1969/70. За время выступлений за «Слободу» Мешкович стал финалистом Кубка Югославии 1971 года. В середине 1973 года Мешкович перешёл в состав лидера югославского футбола тех лет «Хайдука» из Сплита. Дебют Мешковича за «Хайдук» состоялся 12 августа 1973 года в матче Кубка Югославии против «Вардара», выигранном со счётом 5:1. В первый же сезон Мешкович стал основным голкипером клуба, проведя 33 матча в чемпионате, в которых он пропустил всего 21 гол, отстояв 16 матчей «на ноль», однако в следующем сезоне он потерял место в основном составе и за последние 2 сезона в Сплите он отыграл лишь 20 матчей в чемпионате. Всего в составе «Хайдука» Мешкович провёл 68 матчей, из них 53 в чемпионате Югославии, 9 в Кубке Югославии и 6 в Кубке европейских чемпионов, в которых пропустил 54 гола, отстояв 35 матчей «на ноль», при этом в период с 25 ноября 1973 года по 23 апреля 1974 года Мешковичу удалась серия из 742 минут, в течение которых он не пропустил ни одного гола. Также в «Хайдуке» Мешкович стал 3-кратным чемпионом Югославии, серебряным призёром чемпионата Югославии и 2-кратным обладателем Кубка Югославии.

После того как Мешковичу исполнилось 28 лет, он как и многие футболисты покинул родину и отправился в Нидерланды, в клуб «АЗ’67». В Нидерландах Мешкович провёл 3 сезона, за которые успел стать 2-кратным бронзовым призёром чемпионата Нидерландов и обладателем Кубка Нидерландов 1978 года. После Нидерландов вернулся в родной клуб «Слобода», где провёл ещё 2 сезона, за которые сыграл лишь 21 матч, после чего провёл ещё по 2 сезона за «Будучност» из города Бановичи и «Радник» из Биелины, в третьей и второй лиге соответственно.

В сборной 
В сборной Югославии Ризах Мешкович дебютировал 29 июня 1972 года в товарищеском матче со сборной Шотландии, завершившимся со счётом 2:2. Это был первый и последний матч Мешковича в составе сборной Югославии, однако несмотря на это в составе сборной Мешкович принял участие в чемпионате мира 1974 года.

Итого: 1 матч / 2 пропущенных гола; 1 ничья.

Достижения 
 «Слобода» (Тузла)
 Финалист Кубка Югославии: 1971

 «Хайдук» (Сплит)
 Чемпион Югославии (2): 1974, 1975
 Серебряный призёр чемпионата Югославии: 1976
 Обладатель Кубка Югославии (3): 1973, 1974, 1976

 «АЗ’67»
 Бронзовый призёр чемпионата Нидерландов (2): 1977, 1978
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1978

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Слобода» Тузла
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Будучност» Бановичи
Игроки ФК «Радник» Биелина